Центр оперативного керування збройних сил РФ - орган оперативного керування.

Структура

Оснащення 
"Центр оснащений програмно-апаратними комплексами, що займаються моніторингом друкованих та електронних ЗМІ, перегляд та запис до півтори тисячі каналів супутникового та ефірного телебачення з можливістю обробки та перекладу на сім мов."
В Центрі організовано бойове чергування зміни з 25 осіб. В її склад входять управлінські групи стратегічних ядерних сил, сухопутних військ, ВМФ, ВПС і військ повітряно-космічної оборони. Чергові групи неперервно відслідковують обстановку на морі, суші та в повітряно-космічному середовищі. Для цього центр оснащений комплексами програмно-апаратных засобів відтворення інформації про обстановку і стан сил чергування".

Джерела  

Збройні сили Росії